Константин Пономарёв:
 Пономарёв, Константин Николаевич (1902—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Пономарёв, Константин Петрович (род. 1992) — российский боксёр-профессионал.